Безмитна зона може да се отнася за:
 Безмитна зона, територия със специален митнически статут
 Безмитна зона (Русе)
 Безмитна зона (Бургас)